ABN AMRO World Tennis Tournament 2016 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2016 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 8–14 lutego 2016 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 597 155 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Holandii